El término Catatumbo puede referirse a:

 Catatumbo, río que fluye hacia el lago de Maracaibo, ubicado al norte de Suramérica;
 Catatumbo, región que se encuentra en los alrededores de la cuencua hidrográfica del río antes mencionado;
 Relámpago del Catatumbo, fenómeno natural que ocurre en la región anteriormente mencionada;
 Catatumbo, municipio del Estado Zulia (Venezuela);
 Catatumbo, distrito precedente del actual municipio zuliano;
 Catatumbo Barí, parque natural ubicado al noreste de Colombia;
 Ciénagas del Catatumbo, parque natural ubicado al noroeste de Venezuela;